La Gamma Ethniki 1989-1990 è la 15ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1990-1991
      Retrocesse in Delta Ethniki 1990-1991

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1990-1991
      Retrocesse in Delta Ethniki 1990-1991

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1989
Calcio nel 1990